Insurgency:
Insurgency: Modern Infantry Combat —  модификация компьютерной игры Half-Life 2, которая геймплейно представляет собой тактический шутер.
Insurgency — мультиплеерный тактический шутер в сеттинге событий Иракской войны,распространяемый через Steam.